Мото Гран-при Катара является этапом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.
В 2008 году трасса приняла первую ночную гонку MotoGP в истории.

Победители Мото Гран-При Катара 

Катар